Ixodes hydromyidis — вид клещей рода Ixodes из семейства Ixodidae. Австралия: Западная Австралия. Паразитируют на млекопитающих (Болотная крыса — Rattus fuscipes, чёрная крыса, бобровая крыса — Hydromys chrysogaster). Вид был впервые описан в 1931 году австралийским зоологом Д. Сваном (D. C. Swan, University of Western Australia).

См. также 
 Ixodes australiensis

Примечания

Литература

Ссылки 
 Ixodes Информация на сайте Discover Life.

Ixodes
Животные, описанные в 1931 году
Паукообразные Австралии
Эндемики Австралии
Паразиты млекопитающих